Ву́лиця Адміра́ла Мака́рова — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишньої Російської імперії, названих на честь Степана Осиповича Макарова, російського флотоводця, океанографа, полярного дослідника, кораблебудівника, віце-адмірала.

Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в історичному центрі Мелітополі.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в історичному центрі Миколаєві.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в Миколаєві, в районі Варварівка.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в  Севастополі.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в Херсоні.

Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в Архангельську.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в Кулебаках.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в Липецьку.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в Москві.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в Нижньому Новгороді.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в Уфі.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в Калінінграді.
 Вулиця Адмірала Макарова — вулиця в Пермі.

Див. також 
 Вулиця Макарова

Вулиці, названі на честь людей